Бафк () — город в центральном Иране, в провинции Йезд. Административный центр одноимённого шахрестана.

География 
Город находится в южной части Йезда, к востоку от реки Шураб, на высоте 994 метров над уровнем моря.
Бафк расположен на расстоянии приблизительно 100 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от Йезда, административного центра провинции и на расстоянии 575 километров к юго-востоку от Тегерана, столицы страны.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 30 867 человек.

Достопримечательности 
 Имамзаде Абдоллаха.

Примечания 

Города Йезда